Habib ya nour el ain (Em português: Querido, luz dos meus olhos) foi um grande sucesso do cantor egípcio Amr Diab, por causa de sua reprodução na novela O Clone em 2001.

Singles de 2001
Bandas sonoras